Rojas peut désigner :

Patronymes 

 Brandon Rojas (2002-), coureur cycliste colombien ;
 Carlos Rojas (1928-?), footballeur chilien ;
 Carlos Rojas (né en 1949), footballeur chilien ;
 Carlos Rojas (1928-2020), écrivain espagnol ;
 César Rojas (né en 1988), coureur cycliste costaricien ;
 Clara Rojas (née en 1964), femme politique colombienne ;
  (né en 1939), joueur et entraîneur cubain de baseball ;
 Cristóbal Rojas (1857-1890), peintre vénézuélien ;
 David Rojas (1993-), coureur cycliste bolivien ;
 Diego de Rojas (1500-1554), conquistador espagnol ;
 Eladio Rojas (1934-1991), footballeur chilien ;
 Elisa Rojas (née en 1979), avocate et militante pour les droits des femmes et des personnes en situation de handicap franco-chilienne ;
 Fernando Rojas (1921-2016), joueur mexicain de basket-ball ;
 Fernando de Rojas (v. 1450-1541), écrivain espagnol ;
 Francisco Goméz de Sandoval y Rojas (1552-1625), duc de Lerme, favori de Philippe III d'Espagne, ministre, et premier des validos ;
 Francisco de Rojas Zorrilla (1607-v. 1660), auteur dramatique espagnol ;
 Isaac Rojas (1936-1993), vice-président argentin ;
 Jorge Eduardo Rojas Giraldo (1973-), ingénieur civil et homme politique colombien ;
 José Rojas (né en 1923), joueur mexicain de basket-ball ;
 Juan Carlos Rojas (né en 1981), coureur cycliste costaricien ;
 José Joaquín Rojas (né en 1985), coureur cycliste espagnol ;
 Juan Miguel Seminario de Rojas (1904-1968), chroniqueur et académicien navarrais ;
 Leonardo Rojas (né en 1961), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Lorena Rojas (1971-2015), actrice et chanteuse mexicaine ;
 Manuel Rojas (1896-1973), écrivain chilien ;
 Mariano Rojas (1973-1996), coureur cycliste espagnol ;
 Mario Rojas (né en 1985), coureur cycliste colombien ;
 Mel Rojas (né en 1966), joueur dominicain]de baseball ;
 Miguel Rojas (né en 1989), joueur vénézuélien de baseball ;
 Óscar Pérez Rojas (1973-), footballeur mexicain ; 
 Percy Rojas (1949-), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Rafael Rojas (1962-), ténor mexicain ;
  ;
 Rubén Rojas (né en 1989), coureur cycliste argentin ;
 Samuel Moreno Rojas (1960-2023), avocat et homme politique colombien ;
 Sergio Rojas (né en 1973), footballeur professionnel argentin ;
 Simón de Rojas Clemente y Rubio (1777-1827), botaniste espagnol ;
 Tito Rojas (1955-2020), chanteur de salsa ; 
 Vicente Rojas (né en 2002), coureur cycliste chilien ;
 Victoria Mérida Rojas (née en 1959), connue sous son nom de scène Victoria Abril, actrice et chanteuse espagnole ; 
 Yosvangs Rojas (né en 1988), coureur cycliste vénézuélien ;
 Yulimar Rojas (née en 1995), athlète vénézuélienne.

Toponymes

Argentine 
 Rojas, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Rojas,  de la province de Buenos Aires.

Espagne 
 Rojas, une commune de la province de Burgos

Venezuela 
 Rojas, l'une des douze municipalités de l'État de Barinas ;
 Cristóbal Rojas, l'une des 21 municipalités de l'État de Miranda.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique